Glyptelasma är ett släkte av kräftdjur. Glyptelasma ingår i familjen Poecilasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhalsar och havstulpaner
Glyptelasma